

Film
 Holy Smoke – film del 1921 diretto da Jack White
 Holy Smoke - Fuoco sacro (Holy Smoke) – film del 1999 diretto da Jane Campion

Musica
 Holy Smoke – singolo degli Iron Maiden del 1990
 Holy Smoke – album di Gin Wigmore del 2009
 Holy Smoke – album di Peter Murphy del 1992